Alenia C-27J Spartan - aeronave
Spartan (navegador web) 
Spartan (Saint Seiya) - personagem 
Spartan (Halo) - personagem de jogos
Desambiguação